saint Yves de Chartres, évêque de Chartres, (né vers 1040-1116), fête le 23 décembre ;
 saint Yves de Tréguier, prêtre et juriste breton (1250-1303), fête le 19 mai. Saint patron de la Bretagne et de toutes les professions de justice et de droit ;
 saint Yved de Rouen, évêque de Rouen vers 422, fête le 8 octobre.
 
en:Saint Yves